Canolo ima više značenja:
 Canolo, Reggio Calabria
 Canolo, Reggio Emilia